

Musica

Album musicali
 Buon Natale – album di Richard Clayderman 
 Buon Natale – album di Al Bano 
 Buon Natale – album dei Rondò Veneziano
 Buon Natale – album di Riz Samaritano
 Buon Natale – album del Piccolo Coro dell'Antoniano del 1983
 Buon Natale – album di Spagna del 2010

Brani musicali e singoli discografici
 Buon Natale (Means Merry Christmas to You), canzone degli anni sessanta, composta sulle note de "La Spagnola" ed incisa, tra gli altri, da Nat King Cole, Gene Autry, Jimmy Roselli, ecc.
 Buon Natale/Stella d'oriente, singolo di Mario Trevi del 1965
 Buon Natale, canzone di Renato Zero del 1980, dall'album Tregua
 Buon Natale, canzone di Paolo Barabani del 1981
 Buon Natale, canzone di Bruno Lauzi del 1981, dall'album Amici miei
 Buon Natale, canzone di Raffaella Carrà del 1984
 Buon Natale, canzone di Cristina D'Avena del 1990, dall'album Cri Cri
 Buon Natale, canzone di Don Backy del 1994
 Buon Natale, canzone composta da A. Maraniello
 Buon Natale  – singolo di Enzo Iacchetti del 2011, dall'album Acqua di Natale
 Buon Natale (se vuoi)  – singolo di Eros Ramazzotti del 2015

Pagine correlate 
 Natale (disambigua)